Győző Czigler – architetto ungherese
László Czigler – cestista ungherese